Rascher oder Raschèr ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Raschèr (* 1961), Schweizer Jurist und Kulturjournalist
 Georg Rascher (1864–1933), deutscher Zeitungsverleger
 Horst Rascher (* 1940), deutscher Boxer
 Johannes Rascher (1904–2006), deutscher Architekt
 Johann Simeon von Raschèr (1756–1810), Schweizer Stadtschreiber und Politiker
 Martin Raschèr (1920–2016), Schweizer Lehrer und romanischer Schriftsteller
 Matthäus Rascher (1868–1904), deutscher Priester, Missionar, Autor und Märtyrer der Katholischen Kirche
 Max Rascher (1883–1962), Schweizer Buchhändler und Verleger
 Max Eugen Rascher (19. Jh.–1918), deutscher Dirigent, Pianist und Dichter
 Michael Rascher (* 1965), kanadischer Ruderer
 Peter Rascher (1549–1601), römisch-katholischer Bischof von Chur
 Sigmund Rascher (1909–1945), deutscher KZ-Arzt
 Sigurd Rascher (1907–2001), deutscher Saxophonist
 Vittorio Raschèr (1931–2012), Schweizer Romanist und Dirigent